Чемпионат Испании по футболу 1942/1943 — 12-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 712 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Валенсия» — «Бетис»  — 8:3 (21-й тур, 28 февраля 1943 года)
 «Сельта» — «Гранада»  — 8:3 (18-й тур, 7 февраля 1943 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Севилья» — «Овьедо»  — 0:5 (7-й тур, 8 ноября 1942 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Барселона» — «Сельта»  — 8:0 (7-й тур, 8 ноября 1942 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1943
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1942 году
Спорт в Испании в 1943 году